Мещанская полицейская часть:
 Мещанская полицейская часть —  историческое здание в Воронеже.
 Мещанская полицейская часть —  историческое здание в Москве.